Battle Fever J, sèrie de televisió de gènere tokusatsu del Japó
 British Food Journal, revista científica especialitzada en temes de ciència dels aliments